Мурта́з Даушви́ли (; 1 мая 1989, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник тбилисского «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в 2005 году, выступая за команду «Зестафони». В ней он провел семь сезонов, принял участие в 128 матчах чемпионата Грузии.

В 2012 году перешёл в украинский клуб «Львов», но, так и не отыграв ни одной встречи, был передан в аренду клубу «Карпаты». В июне 2012 года стал полноценным игроком «Карпат».

В сборной 
Даушвили выступал за сборные Грузии по футболу всех уровней. В главной команде он дебютировал в 2008 году. По состоянию на июль 2012 года грузинский футболист провёл 10 игр за национальную сборную.

Достижения 
 Лучший игрок чемпионата Грузии сезона 2010/2011.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте львовских «Карпат»
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Диошдьёр»
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК АПОЭЛ